David Reynolds peut désigner :
 David Reynolds, compositeur américain de musiques de films ;
 David Reynolds, comédien, puis scénariste de films d'animation ;
 , historien britannique.